Заливна вулиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Заливна вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Заливна вулиця — вулиця в місті Суми.
 Заливна вулиця — вулиця в місті Харків.

 Заливна вулиця — зникла вулиця в місті Київ, існувала у місцевості Пріорка.

Див. також 
 Замивна вулиця — вулиця в місті Київ (місцевість Віта-Литовська), у деяких джерелах позначена як Заливна.

Вулиці